Lenkiewiczowie-Ipohorscy herbu Kotwicz – polska rodzina szlachecka i ziemiańska

Osoby 
 Adam Lenkiewicz-Ipohorski (1888–1941) – nauczyciel, filolog klasyczny, fotograf, działacz turystyczny
 Gabriel Lenkiewicz-Ipohorski (1722–1798) – prezbiter katolicki, jezuita, pedagog i architekt
 Jan Lenkiewicz-Ipohorski (1881–po 1939) – ziemianin, rolnik, działacz niepodległościowy i społeczny, poseł
 Janina Ipohorska (1914–1981) – malarka, dziennikarka, scenarzystka
 Roman Lenkiewicz Ipohorski (XVII w.) – podkomorzy mozyrski, podczaszy mozyrski, podczaszy trembowelski
 Wiesław Lenkiewicz-Ipohorski (1910–1943) – nauczyciel, oficer Wojska Polskiego II RP, PSZ i AK, cichociemny
 Włodzimierz Lenkiewicz-Ipohorski (1877–1965) – historyk, nauczyciel, komisarz rządowy i burmistrz miasta Tarnopola

Polskie nazwiska